NATO steht für:
 NATO, das nordatlantische Verteidigungsbündnis der North Atlantic Treaty Organization
 National Association of Theatre Owners, die Vereinigung der US-amerikanischen Kinobesitzer
 ein Album der Band Laibach

Nato steht für:
 Nato (Holzart), das Holz von Johannisbrotgewächsen und Guttaperchabäumen
 Nato (Sängerin), eine russische Sängerin
 eine Kurzform des männlichen Vornamens Donato (Vorname), häufig verwendet in früheren spanischen und portugiesischen Kolonien in Ostasien
 Nato, eine Aldeia in Osttimor innerhalb von Culu Hun
 Nato, einen Barangay von Anini-y im Süden der philippinischen Provinz Antique auf Panay

Nato ist der Familienname folgender Personen:
 Norman Nato (* 1992), französischer Automobilrennfahrer
 Ofentse Nato (* 1989), botswanischer Fußballspieler

naTo steht für:
 naTo, eine Kultureinrichtung in Leipzig

Siehe auch:

 Natho
 NATO-Truppenstatut

NATO